Mader kan syfta på:

 Gustav Mader
 Günther Mader
 Logan Mader

Tyska efternamn